— монотипный род однодольных растений семейства , включающий вид Papuaea reticulata Schltr.. Выделен немецким ботаником Рудольфом Шлехтером в 1919 году.

Распространение, описание 
Единственный вид часто считается эндемиком Папуа — Новой Гвинеи, однако в дальнейшем была документирована субпопуляция из Западного Папуа (Индонезия). Типовой экземпляр собран в южной части Папуа — Новой Гвинеи.

Вечнозелёные наземные травянистые растения. Листья тёмно-зелёные, с жилкованием белого или жёлтого цвета.

Примечания 

Флора Океании
Флора Азии
Орхидные
Монотипные роды растений